Håvran kan avse:
Hovran, sjö i Hedemora kommun,  (6,83 km²)
Håvran, Gästrikland, sjö i Hedemora kommun och Hofors kommun,  (11,4 ha)

Se även
Havran

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn